Не плутати зі Списком районів України у 1966—2020 роках
 Не плутати зі Списком міських районів України

Райони України є адміністративно-територіальними одиницями верхнього рівня в регіонах країни.

Де-юре в Україні 140 районів, бо 14 районів у АР Крим будуть ліквідовані лише після деокупації, замість них буде створено 10 нових районів. Ще 7 районів перебувають на непідконтрольній території Луганської та Донецької областей.

Таким чином, на підконтрольній території перебувають 119 районів.

Лише міста Київ та Севастополь не входять до складу районів, бо мають спеціальний статус. 

Нижче наведено список районів України, створених у рамках адміністративно-територіальної реформи 2020 року.

Історія 
Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», замість 490 районів і 178 міст регіонального підпорядкування, було створено 136 нових збільшених районів, бо основні повноваження райрад перейшли на нижчий (ради громад) та вищий (ради областей) рівні.

Список 
У списку нижче наведені всі 126 районів, виділених в рамках адміністративно-територіальної реформи Постановою Верховної Ради від 17 липня 2020 року з приведенням статистичних даних:

Райони АР Крим 
В Автономній Республіці Крим досі існують райони старого адміністративно-територіального поділу. 

В Автономній Республіці Крим старі райони будуть ліквідовані, а нові створені після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим під загальну юрисдикцію України.

Статистика 

У всіх районах, за винятком чотирьох (Верховинський, Голованівський, Дністровський та Щастинський), де центром є селище міського типу, центрами є міста.

23 райони мають у підпорядкування обласні центри (окрім Києва, який не входить до складу Київської області та Київського району).

Усі райони мають однойменні назви зі своїми адміністративними центрами, окрім Щастинського та Дністровського районів.

Середня кількість територіальних громад у районі — 11-12. Середня площа — 4550,5 км2.

Найбільш близькі до середньостатистичних показників Уманський та Кам'янець-Подільський райони.

Найбільшим районом є Коростенський район Житомирської області.
Найменшим Косівський район Івано-Франківської області.

Населення районів 

Найбільш заселеними є райони з містами-мільйонниками та іншими обласними центрами. Найбільший район за кількістю населення — Харківський. 5 районів нараховують більше одного мільйона мешканців. Найменшим за кількістю населення є гірський район — Верховинський. Середня кількість населення у районах України без урахування районів АР Крим на момент утворення — 311 тис. осіб. У 103 районах, де немає обласних центрів та мешкає 56% населення країни, середня кількість населення — 213 тис. осіб.

Середня густота населення у районах — 80,35 осіб/км2. Найменший за густотою населення — Новгород-Сіверський район Чернігівської області.

Мапа

Примітки

Джерела

Див. також 
 Децентралізація в Україні
 Список територіальних громад України
 Список районів України (1966—2020)
 Адміністративний устрій України
 Адміністративно-територіальна реформа в УРСР (1957—1960)
 Адміністративно-територіальна реформа в УРСР (1962—1963)
 Адміністративно-територіальна реформа в УРСР (1965—1966)

 
Адміністративні одиниці країн другого рівня